Valentín Alsina puede referirse a:

 Valentín Alsina (1802-1869), escritor, jurista y político argentino; 
 Valentín Alsina, localidad del partido de Lanús, Argentina; o
 Valentín Alsina, álbum de la banda punk argentina 2 Minutos.